Snjagowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Snjagowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz